Сивенький — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 22 носії; найбільше — в Городоцькому районі Львівської області.
 Джозеф Сивенький (* 1978) — американсько-український документальний фотограф, фотожурналіст.
 Сивенький Роман Павлович (1946—2005) — український архітектор.

Див. також 
 Сивенький

Примітки